«Клуб 100» российских бомбардиров — проект, созданный газетой «Спорт-Экспресс». В клуб вступают российские футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах на высшем уровне. Был учреждён 14 марта 2003 года.

Регламент 
В клуб принимаются футболисты, имеющие российское гражданство, забившие 100 и более голов в матчах на высшем уровне и завершившие карьеру не ранее 1992 года. Матчами высшего уровня считаются матчи, сыгранные в ходе:
 Чемпионата СССР
 Кубка СССР/Кубка Федерации футбола СССР (принято на 127-м заседании)
 Чемпионата России
 Кубка России, начиная с 1/16 финала
 Кубка Премьер-Лиги (принято на 125-м заседании).
 Суперкубка России
 Игр сборной России, сборной СНГ, сборной СССР и олимпийской сборной страны в финальных турнирах Олимпийских игр.
 Соревнований, проходящих под эгидой УЕФА — Лиги чемпионов (ранее Кубок чемпионов), Лиги Европы (ранее Кубок УЕФА), Лиги конференций, Кубка обладателей кубков, Суперкубка УЕФА (ранее Суперкубок Европы) и Кубка Интертото
 Чемпионатов и розыгрышей Кубка 16 стран, чьи представители становились полуфиналистами Лиги чемпионов, финалистами Кубка УЕФА и Кубка кубков: Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Сербии, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Шотландии, а также Аргентины, Бразилии, Мексики и США (принято на 107-м заседании).
 Каждый член «Клуба 100» после выполнения норматива и вступления в клуб получает бонус — зачёт всех своих голов, забитых на разных этапах (а не только с 1/16 финала) Кубка России или СССР, а также в клубах стран, не входящих в «список 16».

Члены клуба 

  Жирным шрифтом выделены действующие футболисты.

В номере «Спорт-Экспресса» от 1 апреля 2003 года Веретенникову, в числе прочих, добавлены два гола в чемпионате Греции за «Арис», однако согласно данным RSSSF он этих голов не забивал. Позже, в номере от 16 сентября 2013 года у Веретенникова голы за «Арис» отсутствуют, но указаны 2 гола в Кубке Бельгии. Однако «Льерс» в сезоне 2000/2001 сыграл в кубке только один матч, который проиграл 0:2. В итоге, суммарное количество голов у Веретенникова должно быть 205.

Согласно статье в «Спорт-Экспрессе», Саленко забил 5 мячей в зарубежных Кубках (Кубок Испании — 2, Кубок Турции — 2, Кубок Украины — 1). Однако, по другим данным, в Кубке Турции он не забивал вообще, а в Кубке Испании забил 8 голов. В итоге, у Саленко должно быть в соответствующей графе 9 голов.

В матче чемпионата Германии «Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд), состоявшемся 31 января 2010 года, первый гол забил в свои ворота Фелипе Сантана, как об этом первоначально и сообщал «Спорт-Экспресс». Однако впоследствии этот гол был приписан Погребняку. Таким образом, 21 апреля 2012 года он забил не 100-й, а 99-й гол в карьере.

24 октября 2012 Александр Кержаков забил свой 200-й гол, 14 сентября 2013 — 207-й, догнав лидировавшего с момента основания клуба Олега Веретенникова, а 28 сентября — 208-й гол и вышел в лидеры Клуба. Последний, 233-й гол забил 24 ноября 2016.

Мяч, засчитанный на счёт Артёма Дзюбы в игре 19 сентября 2010 «Томь» — «Локомотив» М, большинство источников (в том числе и первоначальный отчёт в «Спорт-Экспрессе») считают автоголом Янбаева. В разделе статистики на сайте «Спорт-Экспресса» автором гола числится Дзюба.

18 августа 2018 в клуб был принят первый натурализованный футболист — Ари.

16 мая 2021 года Артём Дзюба забил свой 200-й гол.

Фёдор Черенков — единственный футболист, который все свои голы забил, выступая за один клуб. Игорь Семшов — единственный член клуба, который все голы забил с игры (не с пенальти).

Кандидаты

Критика 
Существует критика «Клуба» в связи с существованием имеющего более старые традиции Клуба Григория Федотова. Вот что пишет Пётр Каменченко, главный редактор еженедельника «Футбол», учредившего более старый клуб:

Литература 
 Виктор Хохлюк: «Наши футбольные легенды. Голеадоры бывшего СССР в футбольных битвах зарубежья». — Москва. — 2018. — стр. 210—211. — ISBN 978-5-604-10716-4.

См. также 
 Клуб Григория Федотова

Примечания

Ссылки 
 «Клуб 100» на сайте «Спорт-Экспресса» 

Появились в 2003 году в России
Списки футболистов России
Символические клубы футболистов